

Patronymes 
Jarkov (masculin ; ) ou Jarkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Daniil Jarkov (1994-), joueur de hockey sur glace russe.
Vladimir Jarkov (1988-), joueur de hockey sur glace russe.

Autres 
Jarkov (mammouth)

Patronyme russe